Pracker steht in österreichischer (vor allem Wiener) Mundart für:
 ein Werkzeug zum Klopfen oder Schlagen, insbesondere:
 Teppichpracker, Teppichklopfer
 Fliegenpracker, Fliegenklatsche
 Schnitzelpracker, Fleischklopfer
 historisch einen Wanderhändler

Siehe auch:
 Bracker